Экали может означать:

 Экали (Аттика) — малый город в Аттике в Греции.
  Экали (Кавала) — деревня в общине Нестосе в Восточной Македонии и Фракии в Греции.
  Экали (Эвбея) — деревня в общине Каристосе на Эвбее в Греции.
  — дем Древних Афин в филе .

См. также 
 Гекала